Porrettani – abitanti di Alto Reno Terme
Porrettani – abitanti di Porretta Terme